Вади́м Бори́сов:
 Борисов, Вадим Вадимович (род. 1955) — советский и российский теннисист, теннисный тренер, заслуженный мастер спорта СССР.
 Борисов, Вадим Михайлович (1947—1997) — советский и российский историк, литературовед.